

Wydarzenia 

 Trzęsienie ziemi i pożar zniszczyły świątynię Apollina w Delfach
 Woda pochłonęła miejscowość Helice nad Zatoką Koryncką.